Terwilliger House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Terwilliger House (Woodstock, Illinois), NRHP-ID 79003116
 Terwilliger House (Shawangunk, New York), NRHP-ID 83001821